Die Bundesliga 2022/23 ist bei den Männern die 57. und bei den Frauen die 48. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis.

Männer

Tabelle

Tabellenverlauf

Frauen

Tabellen

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer
 Bundesliga der Männer auf mytischtennis.de
 Bundesliga der Frauen auf mytischtennis.de

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtennisveranstaltung 2023
Tischtennis-Bundesliga